Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Industry (Californië)
 Industry (Illinois)
 Industry (Pennsylvania)
 Industry (Texas)

Overig:
 Industry (televisieserie), Brits/Amerikaans televisieserie uit 2020
 Industry (Sint Maarten), een voormalig landgoed op Sint Maarten